Bekmann oder Becmann ist der Name von:
 Johann Christoph Bekmann (1641–1717) deutscher Professor und Bibliothekar
 Bernhard Ludwig Bekmann (1694–1760), Gelehrter

Siehe auch:
 Beckmann
 Bekman